П-30: 

 П-30 «Хрусталь» —  радиолокационная станция.
 П-30 — серия домов.